Veyrières kan syfta på följande franska kommuner:

 Veyrières, Cantal
 Veyrières, Corrèze

Se även 
 Verrières